Tocantins (rijeka), rijeka u Brazilu
 Tocantins (brazilska savezna država)